Kronenburg ist der Name von:

 Kronenburg,  Ortschaft in der Eifel an der deutsch-belgischen Grenze in der Gemeinde Dahlem im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Kronenburg (Dahlem), Burgruine im Dahlemer Ortsteil Kronenburg, Sitz der Herrschaft Kronenburg
 Kronenburg (Dossenheim), Burgruine bei Dossenheim im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kronenburg, alte Schreibweise der elsässischen Ortschaft Cronenbourg, heute Stadtteil von Straßburg
 Kronenburg, alte Schreibweise des Namens der in Cronenbourg ansässigen Brauerei, heute Kronenbourg
 Kronenburg, historischer Veranstaltungssaal der Kronen-Brauerei in Dortmund

Kronenburg ist ein Namensteil von:
 Emanuel von Bretfeld zu Kronenburg (1774–1840), böhmischer Offizier

Siehe auch:
 Kronburg (Begriffsklärung)
 Kronburger
 Kronenberg